Gabriel Bolifraud (1886-1952), homme politique français ;
 François Bolifraud (1917-1942), résistant français, Compagnon de la Libération. Fils du précédent.